Omskärelse kan syfta på: 

Manlig omskärelse –  kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av förhuden på penisen
Kvinnlig omskärelse – borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen, se kvinnlig könsstympning